Zabade (filho de Natã) — da tribo de Judá, filho do profeta Natã, e pai de Eflal.
 Zabode (filho de Taate) — da tribo de Efraim, filho de Taate e pai de Sutela.
 Zabade (filho de Alai) — homem forte de Davi. Alguns autores supõem que Alai, o pai de Zabade, é idêntico a Atai, o pai de Natã, e que "filho" tem o significado de "descendente", ou seja, Zabade, o valente de Davi, seria idêntico a Zabade, filho do profeta Natã.
 Zabade (filho de Simeate) — amonita, um dos dois assassinos de Joás. Em II Reis, ele é chamado Jozacar.
 Zabade (Biblia) — nome comum a três homens que tomaram mulheres estrangeiras e foram persuadidos por Esdras a se divorciarem delas.

Desambiguações de religião
Desambiguações de história